Uche ist der Familienname folgender Personen:

 Ikechukwu Uche (* 1984), nigerianischer Fußballspieler
 Kalu Uche (* 1982), nigerianischer Fußballspieler
 Ngozi Uche (* 1973), nigerianische Fußballspielerin und -trainerin